Лэнгли, Ла́нгли () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Ленгли, Джон Ньюпорт (1852—1925) — английский физиолог и гистолог.
 Лэнгли, Лесли — Мисс Великобритания и Мисс Мира 1965.
 Эдмунд Лэнгли, 1-й герцог Йоркский (1341—1402) — сын короля Англии Эдуарда III.
 Лэнгли, Нэнси — американская кёрлингистка.
 Лэнгли, Сэмюэл Пирпонт (1834—1906) — американский астроном, физик, изобретатель болометра и пионер авиации.
 Лэнгли, Томми (род. 1958) — английский футболист.
 Лэнгли, Уолтер (1852—1922) — английский художник-постимпрессионист, один из основателей колонии живописцев Ньюлинской школы.

Топоним 
 Лэнгли — невключённая территория в округе Фэрфакс в штате Виргиния (США), где находится штаб-квартира ЦРУ; часто употребляется в качестве синонима Управления
 Лэнгли (Нортумберленд), :en:Langley, Northumberland — деревня в Нортумберленде, Англия, где находится одноимённый средневековый замок.
 Ланглей — лунный кратер
 Лэнгли (гора) — Пик Лэнгли в Сьерра Невада

Авиация 
 Лэнгли (авиабаза)

Системы измерения 
 Лэнгли — единица измерения плотности энергии

Военно-морской флот 
 USS Langley (CV-1) — американский авианосец
 USS Langley (CVL-27)  — американский авианосец

Награды 
 Медаль Лэнгли

Организации
 Научно-исследовательский центр Лэнгли

Примечания